Абхишек Баччан (; ; род. 5 февраля 1976 года, Бомбей, Индия) — индийский актёр и продюсер. Трёхкратный обладатель Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана.

Биография 
Родился в Бомбее 5 февраля 1976 года в семье знаменитого актёра Амитабха Баччана и актрисы Джайи Бхадури, есть старшая сестра Швета. В детстве страдал дислексией. Учился в Швейцарии, в престижной частной школе Aiglon College.

В 2000 году Абхишек дебютировал в фильме режиссёра Дж. П. Датта «Отвергнутые» вместе ещё одной дебютанткой Кариной Капур. Фильм не имел коммерческого успеха, но за его исполнение получил положительную оценку от критиков. 

В 2004 году вышел фильм «Байкеры», где он сыграл офицера полиции Мумбая, разыскивающего банду грабителей на мотоциклах. Фильм стал «блокбастером», и следующие его работы «Не все потеряно» и «Вдохновение танца» также имели коммерческий успех.
В следующем году он снялся в «Банти и Бабли» вместе с Рани Мукерджи, где они сыграли парочку аферистов, которые совершат несколько успешных ограблений и влюбляются по ходу дела. За этот фильм он получил номинацию Filmfare Award за лучшую мужскую роль. Также кинолента стала первой, где он сыграл вместе со своим отцом Амитабхом.

В 2006 году в фильме «Никогда не говори „Прощай“» Абхишек исполнил роль Риши Тальвара, жена которого заводит роман на стороне.
С 2010 по 2012 годы в прокате провалились четыре фильма с его участием: «Злодей», где он снялся вместе со своей женой Айшварией, приключенческий фильм Khelein Hum Jee Jaan Sey (2010), триллер Game и фильм-ограбление «Игроки».
В 2013 году Абхишек снова сыграл офицера полиции в фильме «Байкеры 3», который стал самым кассовым фильмом года.

В 2015 году он вернулся на экраны с фильмом «Всё хорошо», который провалился в прокате. В 2016 году Абхишек снялся в фильме «Полный дом 3», где его герой мечтает стать рэпером. Комедия была коммерчески успешной, и на данный момент это его последний фильм.

Сейчас Абхишек снимается в фильме «Manmarziyaan», который выйдет в 2018 году. До этого он должен сыграть одну из главных ролей в фильме «Paltan», но за день до начала съёмок он отказался от этой роли.

Личная жизнь 
20 апреля 2007 года женился на знаменитой индийской актрисе и фотомодели Айшварии Рай, победившей в 1994 году на конкурсе «Мисс Мира». 16 ноября 2011 года у пары родилась дочь Аарадхия.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards
Выпускники Колледжа Эглона